Псебе:

 Псебе — аул в Туаспинском районе Краснодарского края.
 Псебе — река в Краснодарском крае России, левый приток реки Нечепсухо.